

Sport 
Calcio – sport di squadra
Calcio – sport di squadra inventato a Firenze nel XIII secolo
 Calcio – mossa del wrestling

Altro 
Calcio – elemento chimico con simbolo Ca
Calcio – colpo che viene sferrato con l'uso della forza, mediante tutta la gamba o una parte di essa
Calcio – comune in provincia di Bergamo
Calcio – elemento di determinate armi da fuoco

Altri progetti